wojna gruzińsko-osetyjska (1918–1920)
 wojna w Osetii Południowej (1991–1992)
 wojna w Osetii Południowej (2008)